Caliscelis är ett släkte av insekter. Caliscelis ingår i familjen Caliscelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Halvvingar
Caliscelis